Origins — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Imagine Dragons, релиз которого состоялся 9 ноября 2018 года.

Синглы 
17 июля 2018 года был выпущен первый сингл из альбома, «Natural». Сингл был выбран ESPN в качестве гимна 2018 года. Песня достигла 13 места в Billboard Hot 100. Клип на эту песню вышел 24 августа 2018 года.
 
19 сентября был выпущен второй сингл — «Zero», который представлен в анимационном фильме Ральф против интернета, студии Disney, а также звучал во втором трейлере этого фильма. Клип, действия которого проходят в зале игровых автоматов, а также содержащий другие отсылки к ленте, вышел 23 октября, 2018. Песня достигла десятого места в чарте Billboard Hot Rock Songs.

31 октября был выпущен третий сингл — «Machine». 6 ноября была выпущена четвёртая песня из альбома — «Bad Liar».

Origins дебютировал на втором месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 91,000 единиц (включая 61,000 чистых продаж альбома), став четвёртым альбомом группы в лучшей десятке и третьим, дебютировавшим на второй позиции. 20 июня 2019 года был выпущен пятый сингл альбома «Birds» в соавторстве с итальянской певицей Elisa. 23 июля вышло анимационное видео к песне.

Список композиций

Чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Imagine Dragons